Le canton de Fontaine peut faire référence à sept divisions administratives françaises :
 le canton de Fontaine-Française (1790-2015), une ancienne division du département de la Côte-d’Or ;
 le canton de Fontaine-lès-Dijon (depuis 1973), une division du département de la Côte-d’Or ;
 le canton de Fontaine-Sassenage (1985-2015), une ancienne division du département de l’Isère ;
 le canton de Fontaine-Seyssinet (1985-2015), une ancienne division du département de l’Isère ;
 le canton de Fontaine-Vercors (depuis 2015), une division du département de l’Isère ;
 le canton de Fontaine (1790-1801), une division du département de la Seine-Inférieure renommée en canton de Fontaine-le-Dun en 1801 ;
 le canton de Fontaine (1790-1801), une ancienne division du département de la Vendée ;
 le canton de Fontaine (1790-2015), une ancienne division du département du Haut-Rhin puis de celui du Territoire-de-Belfort.